Хуросо́нский район () — административный район в Хатлонской области Республики Таджикистан. Районный центр — посёлок городского типа Обикиик.

История 
В 1992 году Ильичевский район Курган-Тюбинской области переименован в Гозималикский район. Согласно Постановлению Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 12 февраля 2004 года Гозималикский район Хатлонской области переименован в Хуросонский район.

Население 
Население по оценке на 1 января 2016 года составляет 105 600 человек.

Административное деление 

Главой Хуросонского района является Председатель Хукумата, который назначается Президентом Республики Таджикистан. Главой правительства Хуросонского района является Председатель Хукумата. Законодательный орган Хуросонского района — Маджлис народных депутатов, который избирается всенародно на 5 лет.

Примечания 

Районы Хатлонской области